Baureihe 117 steht für:
 DB-Baureihe 117, Baureihe von Elektrolokomotiven, siehe DR-Baureihe E 17
 Mercedes-Benz Baureihe 117, Automodell